skär kan avse:

 skär (landområde) – en övervattensklippa, mindre klippö eller bergig ö i havet
 skär – en färgblandning av rött och vitt, se rosa (färg)

Se även
 Skära
 Skära sig (kemi)
 skäror